Афонин, Василий:
 Афонин, Василий Егорович (род. 1939) — советский писатель, прозаик; автор деревенской прозы.
 Афонин, Василий Максимович (1919—1996) — Герой Российской Федерации, подполковник.